Каринтія — федеральна земля на півдні Австрії.
 Каринтія — історична область на півночі Словенії.
 Каринтія — райхсгау в анексованій Німеччиною Австрії.
 Герцогство Каринтія (; ; ) — одне з територіальних князівств Священної Римської імперії і коронна земля Австро-Угорщини.
 Каринтія — статистичний регіон в північній Словенії